Вржосек — фамилия. Известные носители:

 Вржосек, Константин Людвигович (1883—1920) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Вржосек, Сергей Карлович (1867—1957) — юрист, адвокат, литератор.